2031 BAM — астероїд головного поясу, відкритий 8 жовтня 1969 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,615.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (2001-2100)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1969
Головний пояс астероїдів